Williamson River steht für:

 Williamson River (Neuseeland), Fluss im Westland District, Region West Coast, Neuseeland
 Williamson River (Oregon), Fluss in Oregon, Vereinigte Staaten